Lummesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lummesaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Lummesaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Lummesaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar